SJS peut avoir plusieurs significations :
Sharks de San José dans la LNH à San José, en Californie.

Code
Code IATA des aéroports